legenda, kisepikai műfaj
 Legenda, Moszkva típusú motoros személyhajó a Dunán
Irodalom
 Legenda (1984), David Gemmell regénye
Filmművészet
 Legenda (1985), Eredeti címén: Legend, Ridley Scott angol-amerikai koprodukcióban készült filmje
 Legenda (2005), Eredeti címén: Lagenda, Mariusz Pujszo, lengyel filmje
 Legenda (2011), Szirmai Márton magyar kisjátékfilmje
 Legenda (2015), Eredeti címén: Legend, Brian Helgeland angol-francia-amerikai koprodukcióban készült filmje